Мужская квалификация в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 года состоялась в Государственном дворце спорта Пекина 9 августа. Результаты квалификации позволили выйти в финал командного первенства 8 сборным, в финал абсолютного первенства — 24 гимнастам, в финалы соревнований на отдельных снарядах — по 8 спортсменам. Квалификация прошла в три этапа. Первый этап стартовал в 12:00 по пекинскому времени (UTC+8), второй и третий — в 16:00 и 20:00 по китайскому времени.

Результаты 
Курсивом выделены результаты, не прошедшие квалификацию.

Ссылки 
 Результаты квалификации в командном многоборье 
 Результаты квалификации в личном многоборье 
 Результаты квалификации на снарядах